Allika  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Allika (Haapsalu), Ort in der Gemeinde Haapsalu, Kreis Lääne
 Allika (Hiiumaa), Ort in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Allika (Kuusalu), Ort in der Gemeinde Kuusalu, Kreis Harju
 Allika (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Allika (Saue), Ort in der Gemeinde Saue, Kreis Harju
 Allika (Vinni), Ort in der Gemeinde Vinni, Kreis Lääne-Viru